Mysterium – romanzo di Robert Charles Wilson
 Mysterium – gioco da tavolo
 Mysterium – opera musicale incompiuta di Aleksandr Nikolaevič Skrjabin
 Mysterium – album dei Manilla Road del 2013
 Mysterium – album degli Hammock del 2017